Die Thai League 2 2022/23 ist die insgesamt 25. Saison der zweiten thailändischen Liga und die sechste Saison der neugeschaffenen Thai League 2. Die Liga wird aus Sponsorengründen auch M-150 Championship genannt. Die Saison startete mit dem ersten Spieltag am 12. August 2022.

Mannschaften 
Aufsteiger
 Thai League 2 - 2021/22 → Thai League 2022/23
 Lamphun Warriors FC
 Sukhothai FC
 Lampang FC

Absteiger
 Thai League 2 - 2021/22 → Thai League 3 – 2022/23
 Muangkan United FC  (Keine Lizenz für 2022/23 erhalten)
 Khon Kaen FC
 Navy FC

Absteiger
 Thai League 2021/22 → Thai League 2 - 2022/23
 Suphanburi FC
 Samut Prakan City FC
 Chiangmai United FC

Aufsteiger
 Thai League 3 – 2021/22 → Thai League 2 - 2022/23
 Uthai Thani FC
 Krabi FC
 Nakhon Si United FC

Umbenennungen
 Customs Ladkrabang United FC in Customs United FC

Personal

Trainerwechsel

Ausländische Spieler 
Stand: 25. Januar 2023

Thailändische Spieler mit doppelter Staatsbürgerschaft 
Stand: 11. Januar 2023

Tabelle 
Stand: 12. Dezember 2022

|}
Zum Saisonende 2022/23:

Ergebnisse 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Tabellenverlauf 
Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.

Torschützenliste 
Stand: Dezember 2022

TOP Assists 
Stand:

Hattricks 
Stand: 20. März 2023

Weiße Weste (Clean Sheets) 
Stand:

Ausrüster/Trikotsponsoren

Weblinks 
 Offizielle Website (thailändisch, englisch)
 Thai League 2 bei soccerway.com

Einzelnachweise 

202223
Fußballsaison 2022/23